Bythinus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Leach 1817. Bythinus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Kortvingar
Bythinus